Il toponimo Gisozi ouò riferirsi a diverse località:

Gisozi, comune del Burundi
Gisozi, settore del Ruanda